Ludwig Wallbach ist der Name folgender Personen

* Ludwig Wallbach (Schauspieler, 1793) (1793–1872), deutscher Schauspieler 
 Ludwig Wallbach (Schauspieler, 1832) (1832–1914), deutscher Schauspieler, Sänger und Komponist